Пето Европско првенство у атлетици у дворани одржано је 9. и 10. марта 1974. године у дворани Скандинавијум у Гетеборгу, (Шведска).

Такмичење се одржало у 21 дисциплини (12 мушких и 9 женских).

Земње учеснице 
Учествовало је 25 земаља са укупно 263 такмичара. 

  Аустрија 2 (1 м + 1 ж))
  Белгија  6 (5 м + 1 ж)
  Бугарска 10 (2 м + 8 ж)
  Грчка 7 (7 м + 0 ж)
  Данска 5 (3 м  + 2 ж) 
  Западна Немачка 20 (11 м + 9 ж) 
  Ирска1 (1 м + 0 ж) 
  Исланд 1 (1 м + 0 ж))

  Италија 11 (7 м + 4 ж)
  Источна Немачка 20 (11 м )
  Луксембург  1 (1 м + 0 ж))
  Мађарска  7  (5 м + 2 ж))
  Норвешка 6 (3 м + 3 ж)
  Пољска 21 (13 м + 8 ж)
  Румунија 10 (4 м + 6 ж)
  Совјетски Савез  32 (16 м + 16 ж)
  Југославија 2 (1 м + 1 ж))

   Уједињено Краљевство ()
  Финска 6 (3 м + 3 ж)
  Француска 20 (14 м + 6 ж)
  Холандија 8  (13м + 5 ж))
  Чехословачка 15 (10 м + 5 ж))  
  Швајцарска 3 (2 м + 1 ж )
  Шведска 22 (15 м и 7 ж) 
  Шпанија 7 (7 m i 0 ж)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Европском првенству у дворани 1974. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод.

Од 25 земаља учесница само Аустрија, Ирска и Луксембург нису имале ниједног учесника у финалу.

Вишеструки освајачи медаља

Рекорди 
У току Европског првенства у дворани 1974. постигнуто је више разних рекорда од којих су најзначајнији: 1. светски рекорд у дворани, 1. европски рекорд у дворани, ... рекорда европских првенстава у дворани, ... националних рекорда и ... лична рекорда, као и више светских, европских и личних најбољих резултата сезоне.

Светски атлетски рекорди у дворани (12)

Европски атлетски рекорди у дворани (14)

Рекорди европских првенстава у дворани (14)

Укупни биланс медаља после 5. Европског првенства у дворани 1970—1974.

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља у атлетици, жене

Вишеструки освајачи медаља после 5. Европског првенства 1970—1974. 
У ове табеле су унети сви они који су освојили најмање 2 медаље.

Вишеструки освајачи медаља, мушкарци 1970—1974. 
<div style="height:512px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB">

Вишеструки освајачи медаља, жене 1970—1974.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати са ЕП 1974.
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у Шведској
Спорт у Гетеборгу
Атлетика у 1974.